

Musica 
 Trapeze – gruppo musicale hard rock britannico
 Trapeze – album dei Trapeze del 1970
 Trapeze – album dei Trapeze del 1975

Altro 
 Trapezio – film del 1956 diretto da Carol Reed
 Trapèze – balletto di Sergej Sergeevič Prokof'ev
 Trapeze Software – azienda informatica canadese
 La ragazza che cadde dal cielo (Trapeze) – romanzo di Simon Mawer del 2012